Яблоня () — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые, а также название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Яблоня — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Яблоня — село в Марксовском районе Саратовской области.

Украина 
 Яблоня — село в Березанском районе Николаевской области.

Река 
 Яблоня — река в Смоленской области России, приток Лосьмины и Вазузы.

Другое 
 «Яблоня» — короткометражный художественный фильм, режиссёрский дебют Ольги Ажнакиной.
 «Яблоня I» — картина австрийского художника Густава Климта.
 «Яблоня II» — картина австрийского художника Густава Климта.

См. также 
 Яблоня-колония